КЗПВ является сокращением от:

 Кубок Залива Петра Великого — парусная регата на  акватории залива Петра Великого (Россия, Приморье)
 Кушвинский завод прокатных валков — металлургическое предприятие в городе Кушва (Россия, Свердловская обл.)